Вершина — верхняя точка чего-либо. Термин вершина может также означать:
 Вершина местности (горы, горного хребта).
 Вершина синтаксической группы
 Вершина — элемент шрифта.

В математике 
 Вершина (геометрия):
 Вершина многоугольника
 Вершина многогранника
 Вершина (компьютерная графика)
 Вершина кривой:
 Вершина овала
 Вершина (теория графов) — фундаментальная единица, образующая графы.

Топонимы

Россия 
 Вершина — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Вершина — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Вершина — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Вершина — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Вершина — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Вершина — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Вершина — деревня в Аларском районе Иркутской области.
 Вершина — деревня в Боханском районе Иркутской области.
 Вершина — поселок в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Вершина — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Вершина — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Вершина — посёлок в городском округе Пелым Свердловской области.
 Вершина — деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области.
 Вершина — железнодорожный остановочный пункт на Транссибирской магистрали в Свердловской области.
 Вершина — река в России, протекает в Свердловской области, Тюменской области.
 Вершина — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.

Украина 
 Вершина — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Вершина — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Вершина — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Вершина — село в Лебединском районе Сумской области.

См. также 
 Вершина Мангутай
Вершина Тёи
Вершина Вторая
Вершина-Згарская
 Вершинное фокусное расстояние
 Вершинка